Miejscowości w USA:
 East Kingston – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 East Kingston – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Gminy w USA:
 East Kingston (ang. East Kingston Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham